Zerlett ist der Familienname folgender Personen:

 Hans H. Zerlett (1892–1949), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Helmut Zerlett (* 1957), deutscher Musiker
 Jana Zerlett (* 1986), deutsche Maskenbildnerin und Tattoo-Model
 Johann Baptist Zerlett (1859–1935), deutscher Komponist und Musikdirektor
 Walter Zerlett-Olfenius (1897–1975), deutscher Drehbuchautor
 Wolfgang Zerlett (* 1942), deutscher Schauspieler